Het ATP-toernooi van Washington 2003 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2003) werd gespeeld van 28 juli tot en met 3 augustus 2003.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington